Andrea Giannini – capitano reggente sammarinese
Andrea Giannini – atleta italiano
Andrea Giannini – attore italiano